

'Ndrine 
 Nirta "La Maggiore" – 'ndrina appartenente alla 'Ndrangheta calabrese originaria di San Luca
 Nirta-Strangio – 'ndrina appartenente alla 'Ndrangheta calabrese originaria di San Luca

Persone 
 Antonio Nirta (1919-2015) – mafioso italiano della 'Ndrangheta
 Antonio Nirta (1946) – mafioso italiano della 'Ndrangheta detto "Due Nasi"
 Francesco Nirta (1974) – mafioso italiano della 'Ndrangheta
 Giovanni Luca Nirta (1969) – mafioso italiano della 'ndrangheta
 Giuseppe Nirta (1913-1995) – mafioso italiano della 'ndrangheta
 Giuseppe Nirta (1940) – mafioso italiano della 'ndrangheta